Madame Jeanette (film), een film uit 2004
 Madame Jeanette (peper), een pepersoort